DOB, sigle composé par les trois lettres D, O et B, peut faire référence à :
  2,5-Diméthoxy-4-bromoamphétamine, un psychotrope ;
  débat d'orientation budgétaire, pour la préparation annuelle du budget des collectivités territoriales et de l'État ;
  Deutsche Oper Berlin, un opéra situé dans la ville de Berlin ;
  Date of birth, la date de naissance ;
  Daughters of Bilitis (Filles de Bilitis), première organisation lesbienne historique des États-Unis ;
  New York City Department of Buildings, département du gouvernement de New York.

DOB est un code pouvant désigner :
 Aéroport de Dobo, en Indonésie, selon la liste des codes aéroportuaires IATA.

Dob est un nom pouvant désigner :
 télescope de Dobson, selon un surnom.